Perissasterias monacantha är en sjöstjärneart som beskrevs av McKnight 1973. Perissasterias monacantha ingår i släktet Perissasterias och familjen trollsjöstjärnor. 

Artens utbredningsområde är havet kring Nya Zeeland. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trollsjöstjärnor
monacantha